Mehrere Kriegsschiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Astraea nach Astraea, einer Gestalt der Griechischen Mythologie. 

HMS Astraea (1781) war eine als Kriegsschiff fünfter Klasse eingestufte Fregatte mit 32 Kanonen, die 1781 vom Stapel lief und 1808 durch Schiffbruch bei Anegada in der Karibik verloren ging.
HMS Astraea (1810) war eine als Kriegsschiff fünfter Klasse eingestufte Fregatte mit 36 Kanonen, die 1810 vom Stapel lief und 1851 abgewrackt wurde.
HMS Astraea (1893) war ein Geschützter Kreuzer mit 4.360 Tonnen, der 1893 vom Stapel lief, namengebend für die Astraea-Klasse war und 1920 zum Abwracken verkauft wurde. Im Ersten Weltkrieg feuerte sie bei der Bombardierung von Daressalam (Tansania) am 8. August 1914 die ersten britischen Schüsse dieses Konflikts ab; später war sie an der Jagd auf den deutschen Kreuzer SMS Königsberg beteiligt.

Weblinks
 Astraea (1781)
 Astraea (1810)
 Astraea (1893)
 Ship class: HMS Astraea
 battleships-cruisers.co.uk: HMS Astrea (1893)

Astraea